Національний союз:
 Український Національний Союз — координаційний осередок українських політичних партій (1918—1919)
 Український Національний Союз (УНС) — політичний рух (2009—).
 Національний союз за прогрес Румунії  — політична партія в Румунії.
 Національний союз (Квебек) — квебекська політична партія.
 Фламандський національний союз — фламандська націоналістична організація в Бельгії. 
 Чадський національний союз — чадська мусульманська радикальна політична партія, яку заснували в 1958 році Ісса Дана
 Національний союз надії — політична партія Гватемали соціал-демократичної ідеології.
 Національний союз лібералів (Гана) — політична партія Гани часів Другої республіки (1969–1972).
 УНІТА — Національний союз за повну незалежність Анголи. Політична партія Анголи, яка була створена на базі повстанського угрупування.